West Ham United Football Club je angleški nogometni klub, ki ima sedež v Upton Parku, v vzhodnem Londonu. Njihov matični stadion je od leta 1904 Boleyn Ground s kapaciteto 35.303 gledalcev.  

Klub je bil ustanovljen leta 1895 kot Thames Ironworks F.C. in leta 1900 preimenovan v West Ham United Football Club.

Igralci

Trenutna postava 
Posodobljeno na dan 10. februar 2016.

Prva ekipa

Posojeni igralci

Rezervisti in mladinci

Znani bivši igralci 
V knjigi iz leta 2003 z naslovom The Official West Ham United Dream Team, so 500 navijačev prosili, naj sestavijo najboljšo ekipo vseh časov. Navijači so sestavili sledečo postavo:

Trenutno vodstvo

Reference 

Angleški nogometni klubi
Šport v Londonu
Športna moštva, ustanovljena leta 1895